Amerikai Egyesült Államok
 Fernvale (Oregon)
 Fernvale (Tennessee)
 Ausztrália
 Fernvale (Queensland)
 Fernvale (Új-Dél-Wales)
 Szingapúr
 Fernvale (Sengkang)